Miejscowości w USA:
 Port Edwards – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Port Edwards – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Port Edwards (ang. Port Edwards Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood